Майк Гартнер (,  29 жовтня 1959, Оттава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 2001 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Цинциннаті Стінгерс» (ВХА), «Вашингтон Кепіталс», «Міннесота Норт-Старс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 1554 матчі в НХЛ, включаючи 122 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Входить до числа гравців, які за сезон набрали 100 очок та закинули понад 50 шайб.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1978.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1985, 1986, 1988, 1990, 1993, 1996.
 Учасник чотирьох чемпіонатів світу 1981, 1982, 1983, 1993, двічі здобував бронзові медалі в 1982 та 1983.
 Володар Кубка Канади — 1984, 1987.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Інше 
Разом з Весом Джарвісом володіє кількома ковзанками.

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті

Посилання 
 
 

Уродженці Оттави
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»‎
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Німці Канади